Pimpinella titanophila är en flockblommig växtart som beskrevs av Jurij Nikolajevitj Voronov. Pimpinella titanophila ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Bockrötter
titanophila